Exeter Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 , du comté de Luzerne dans le Kansas.
 , du comté de Monroe dans le Michigan.
 Exeter, du comté de Barry dans le Missouri.
 Exeter, du comté de Berks en Pennsylvanie.
 , du comté de Luzerne en Pennsylvanie.
 , du comté de Wyoming en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships